Талаквадзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Талаквадзе, Арчил (род. 1983) — грузинский политик, депутат парламента Грузии (2016—2019).
 Талаквадзе, Севастий Герасимович (1888—1937) — грузинский революционер, писатель, историк.